Saffir kan henvise til forskellige artikler:

Saffir-Simpson-skalaen – en skala til at inddele orkaner i grupper efter deres styrke.
Saffir (videospil-udvikler) – udvikler af videospil på kontrakt.
Saffire (musikgruppe) – australsk guitar-kvartet.
Herbert S. Saffir – amerikansk ingeniør og opfinder.